Czarny Wrzesień – wojna domowa w Jordanii między wrześniem 1970 a lipcem 1971
 Czarny Wrzesień – palestyńska organizacja terrorystyczna
 Czarny wrzesień – album Pei